Eleanor Columbus (1989) é uma atriz estadunidense.

É filha do diretor Chris Columbus e ficou conhecida por interpretar a personagem Susana Bones nos filmes Harry Potter e a pedra filosofal (2001) e Harry Potter e a câmara secreta (2002).

Filmografia 

Atores dos Estados Unidos